Berekum Chelsea Football Club é um clube de futebol ganês, com sede na cidade de Sunyani. Disputa desde 2011 a primeira divisão de Gana.

Fundado em 2000, inspirou-se no Chelsea FC para ganhar o nome inicial de Bechem Chelsea, mudando para o nome atual algum tempo depois.

Suas cores são azul e branco, e manda seus jogos no Coronation Park, com capacidade para 10 mil espectadores. Até 2010, era presidido por Tony Yeboah, ex-jogador da Seleção de Gana nos anos 90.

Títulos 
  Campeonato Ganês: 1'''
(2010-11)

Ligações externas 
 Site oficial

Clubes de futebol de Gana
Clubes de futebol fundados em 2000